{{Infobox tennistoernooi
| Naam               = ATP-toernooi van Athene
| Officiële naam     = Athens Open
| Plaats             = Athene
| Land               = Griekenland
| Auspiciën          = Men's Tennis Council
| Deelnemers         = 32 enkel / 16 dubbel
| Categorie          = Nabisco Grand Prix
| Ondergrond         = Gravel, buiten
| Prijzengeld        = $ 100.000 
| Jaar               = 1986
| Editie             = 1
| Datum              = 16 - 23 juni
| Vorige             = —
| Volgende           = 1987
| Winnaar enkelspel  = 
Het ATP-toernooi van Athene 1986 (met de officiële naam Athens Open 1986) werd van 16 tot en met 23 juni 1986 gehouden in de Griekse hoofdstad Athene. Er werd gespeeld op gravelbanen van de Athens Lawn Tennis Club.

Enkelspel

Finales
{{Wedstrijdschema laatste 4 zonder 3 met 3 sets
| team-width=175

| RD1-seed1= 
| RD1-team1= Juan Avendaño
| RD1-score1-1=0
| RD1-score1-2=1
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=3
| RD1-team2= Francisco Maciel
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3=4
| RD1-team3= Pablo Arraya
| RD1-score3-1=2
| RD1-score3-2=3
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= Henrik Sundström
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=6
| RD1-score4-3= 

| RD2-seed1=3
| RD2-team1= Francisco Maciel
| RD2-score1-1=0
| RD2-score1-2=5
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2= 
| RD2-team2= Henrik Sundström
| RD2-score2-1=6
| RD2-score2-2=7
| RD2-score2-3= 
}}

Bovenste helft

 Dubbelspel 
 Toernooischema 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Kwartfinale
| RD3=Halve finale
| RD4=Finale

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= L Pimek  B Willenborg
| RD1-score01-1=7
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= M Hennemann  C Kist
| RD1-score02-1=5
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= F Davín  G Pérez-Roldán
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= C Mezzadri  F Segărceanu
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=4
| RD1-team05= J Arrese  E Masso
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= P Arraya  M Wostenholme
| RD1-score06-1=1
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=2

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= B Dadillon  G Urpi
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=3
| RD1-seed08= 
| RD1-team08=| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3=6

| RD1-seed09= 
| RD1-team09= J Avendaño  M Westphal
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2= 
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= D Pérez  P Rebolledo
| RD1-score10-1=3r
| RD1-score10-2= 
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= L Bottazzi  F Cancellotti
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=3
| RD1-seed12=3
| RD1-team12= C di Laura  C Panatta
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= B Orešar  G Rivas
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= J López-Maeso  A Tous
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= A Bavelas  G Kalovelonis
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= R Båthman  J Carlsson
| RD1-score16-1=2
| RD1-score16-2=4
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= L Pimek  B Willenborg
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= C Mezzadri  F Segărceanu
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03=4
| RD2-team03= J Arrese  E Masso
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04=| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= J Avendaño  M Westphal
| RD2-score05-1=2
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=2
| RD2-seed06=3
| RD2-team06= C di Laura  C Panatta
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=6

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= J López-Maeso  A Tous
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=WC
| RD2-team08= A Bavelas  G Kalovelonis
| RD2-score08-1=3
| RD2-score08-2=2
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= L Pimek  B Willenborg
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3=7
| RD3-seed02= 
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=0
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=5

| RD3-seed03=3
| RD3-team03= C di Laura  C Panatta
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2='''6
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= J López-Maeso  A Tous
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=1
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=1
| RD4-team01=

Externe links 
 Uitslagen

1986
Athene